Kenzie ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Kenzie (1956–2012), britischer Kameramann
 Phil Kenzie, britischer Saxophonist